L'écrivain Jean Parvulesco
 L'astéroïde (2331) Parvulesco